Osoby o tym nazwisku:
 Dorota Barys – polska iberystka i urzędniczka służby cywilnej
 Łukasz Barys – polski pisarz
 Mieczysław Barys – polski wojskowy, legionista
 Stanisław Barys – polski wojskowy, żołnierz AK
 Kazimierz Barys – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Franciszek Barys – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata